El nombre de Nicómaco puede hacer referencia a:
 Nicómaco de Atenas (fl. a finales del siglo V a. C.) compilador de las leyes de Dracón y de Solón. 
 Nicómaco, pintor tebano del siglo IV a. C.
 Nicómaco, médico y padre de Aristóteles.
 Nicómaco, hijo de Aristóteles.
 Nicómaco de Gerasa, matemático griego del siglo I.
 Gayo Asinio Nicómacos Juliano (siglo III), procónsul romano de la provincia de Asia.